Mexikaner steht für:
 einen Staatsbürger von Mexiko
 Selbstbezeichnung der Azteken
 Mexikaner (Cocktail), einen Cocktail

Siehe auch: